Донован Каррильо Суасо (, род. , ) — мексиканский фигурист, выступающий в одиночном катании. Трёхкратный чемпион Мексики (2018—2020). В сезоне 2017/2018 он попал в финальные стадии трёх чемпионатов под эгидой ИСУ: четырёх континентов, юниорском и взрослом чемпионатах мира. Участник Олимпийских игр 2022 в Пекине.

Биография 
Каррильо родился 17 ноября 1999 года в Сапопане, штат Халиско. До того, как мексиканец начал занимать фигурным катанием, он занимался гимнастикой и прыжками в воду. У Донована есть сестра Дафне.

Карьера

Ранние годы 
Донован Каррильо встал на коньки в возрасте восьми лет. Он стал тренироваться в Леоне с 2013 года.

Его дебют состоялся в 2013 году на этапе юниорского Гран-при в Мехико.

Сезон 2016/2017 
В Иокогаме на этапе юниорского Гран-при мексиканец стал 13-м. В октябре он стал девятым на этапе в немецком Дрездене.

На чемпионате мира среди юниоров в марте 2017 года Донован стал 27-м в короткой программе, а так как в произвольную попадают только 24 фигуриста, мексиканец завершил соревнования даже не достигнув финальных соревнований.

Сезон 2017/2018 
В этом сезоне мексиканец впервые дебютировал на взрослых соревнованиях. В сентябре 2017 года Донован принял участие в турнире Philadelphia Summer International, где занял девятое место. Спустя месяц он вернулся к соревнованиям на юниорском уровне и улучшил свой лучший результат, заняв седьмое место на этапе в Брисбене. Сразу после этого он принимал участие в квалификационном турнире к Олимпийским играм — Nebelhorn Trophy 2017, где занял лишь 14 место и не смог добыть олимпийскую путёвку для своей страны.

В январе Донован квалифицировался в произвольную программу чемпионата четырёх континентов, который проходил в Тайбэе: он занял 22-е место в короткой программе, 17-е в произвольной и стал в итоге 18-м. Свой успех он сумел повторить и спустя полтора месяца, заняв на юниорском чемпионате мира 21 место.

Лучшим его успехом стал «взрослый» чемпионат мира в Милане, где он пробился в произвольную программу с 24-го места и побил там свой личный рекорд более чем на 7 баллов.

Фигурист тренируется в Леоне с тренером Грегорио Нуньесом.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 

Фигуристы Мексики
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 2022 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2022 года